4 miejscowości w Polsce: 
 Januszówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Spiczyn 
 Januszówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski 
 Januszówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Zbuczyn 
 Januszówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra